Ра́єв () — російське прізвище. Походить від слова «рай». Належить до прізвищ, які в царській Росії давали священикам: Успенський, Преображенський тощо.

Персоналії 
 Палладій Раєв (1827—1898) — російський релігійний діяч, митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький, провідний член Святого синоду.
 Феофіл Раєв (1737—1811) — український і російський релігійний діяч, місіонер. Ректор Новгородської духовної семінарії.

Російські прізвища